La temporada de 1999 fue la 51.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo. Se inició en Sepang (Malasia) y finalizó en Buenos Aires (Argentina). Se disputaron 16 fechas en tres categorías diferentes.

El Campeonato Mundial para motocicletas de 500cc fue para el español Àlex Crivillé de Honda. En el segundo puesto llegó el estadounidense Kenny Roberts, Jr. (Suzuki) y el tercer lugar fue para el japonés Tadayuki Okada de Honda.

Por su parte el piloto italiano Valentino Rossi, con su Aprilia, se adjudicó el campeonato de la categoría 250cc y el español Emilio Alzamora se coronó campeón en los 125cc con su Honda.

Calendario

Resultados 
Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera.

Clasificación 500cc1999 500cc Entries List at www.f1network.net

Clasificación 250cc

Clasificación 125cc

Referencias

Enlaces externos 

 Moto GP: Análisis de las temporadas 1990-2001

Deportes de motor en 1999
1999